DX, um contacto a longa distância em radioamadorismo
 510 em numeração romana
 D-Generation X, um stable histórico de wrestling profissional
 Abreviação de Duelo Xiaolin, um desenho animado
 DealExtreme, empresa chinesa de comércio eletrônico

Desambiguações de siglas